Anthony Collins peut désigner :
 Anthony Collins (1676-1729), philosophe anglais ;
 Anthony Collins (1893-1963), compositeur et chef d'orchestre anglais.